Stugtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stugtjärnen, Värmland, sjö i Sunne kommun, 
Stugtjärnet, sjö i Arvika kommun, 
Stugtjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun,  (5,65 ha)
Stugtjärnen (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (13,2 ha)
Stugtjärnen (Voxna socken, Hälsingland, vid Hälltjärnsån), sjö i Ovanåkers kommun, 
Stugtjärnen (Ovanåkers socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (7,38 ha)
Stugtjärnen (Skogs socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,  (14,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn